Kletzin steht für:

 Kletzin, Gemeinde im Norden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
 Kletzin (Dorf Mecklenburg), Ortsteil der mecklenburgischen Gemeinde Dorf Mecklenburg

Kletzin ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Kletzin (* 1950), deutscher Straßenradsportler
 Helene Kletzin (1897–1974), deutsche Politikerin (KPD/SED), siehe Helene Kreft